Праліс — перестійний ліс; ліс, який не зазнав жодних змін під впливом людини
 Праліс — лісовий заказник в Україні, Хмельницька область
 Праліс — лісовий масив у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна

Див. також 
 Охорона пралісів в Україні